Mr. Smith a Sarah Jane kalandjaiban szereplő szuperszámítógép. Helyesebben nem szuperszámítógép, hanem egy élőlény: Xylok. Mr. Smith Sarah Jane házában található, a tetőtérben, a falban. Képes kikapcsolt állapotban is lenni. Aktiválásához azt kell mondani, hogy „Mr. Smith, szükség(em) van önre!” Angolul: „Mr. Smith, I need you!” Bár a magyar szinkronban ettől eltérő mondatokkal is aktiválódik. Például: „Mr. Smith, bajban vagyok”, „Mr. Smith ..... jöjjön elő”, „Mr. Smith, várom önt”. Sarah Jane tulajdonában van a K9-es robot kutya, akivel nem mindig ápolt jó viszonyt.

Jelentősége 
Mr. Smith különleges. Feltöréstől teleportálásig sok mindenre képes. Ő egy Xylok. A Xylokoknak cél a legfontosabb. Mr. Smith célja „a föld megmentése”. Bár a sorozat az első évadban még nem ez. Eredeti célja, hogy elpusztítsa a földet a Xylokok kiszabadulása miatt. Ez a célja Az elveszett fiú c. részben van jelen. A többiben segíti Sarah Jane-t, hogy megmentse a földet.

Megjelenése 
Az első évadban egy igazi földönkívüli számítógépnek néz ki. A kijelzőjén egy kristályszerű alak mozog, ami piros, rózsaszín, kék színű. Ez a 2. évadtól megváltozik, folyékony alakká változik. Ez a Armageddon kódnak köszönhető, ami törölte az adatbázisát a rossz céljával együtt. Ettől a kódtól leállt. (Sarah Jane-nek nem ez volt az eredeti célja az Armageddon kóddal, hanem, hogy elpusztítsa.) Innentől nem változik semmi (csak a magyar hangja a 3. évadtól).

Sarah Jane kalandjaiban   
A jó célja szerint segít Sarah Jane-nek, kivéve Az elveszett fiú részben.

A Ki vagy dokiban 
A Ki vagy dokiban is megjelenik egy kétrészes erejéig. Túlságosan sok szerepet nem kapott. Sarah Jane Mr. Smith segítségével kommunikál, majd a rész végében fontos feladatot kap a Doktortól.

Fordítás 

Filmszereplők
Kitalált technológiák